

Geografia
 Rawlins – città degli Stati Uniti d'America
 Contea di Rawlins – contea dello Stato del Kansas, negli Stati Uniti

Persone
 Adrian Rawlins – attore britannico
 John Rawlins – regista e montatore statunitense
 John Aaron Rawlins – politico e generale statunitense
 Joshua Rawlins – calciatore australiano
 Lester Rawlins – attore statunitense